Savate é uma vila e comuna angolana que se localiza na província do Cuando-Cubango, pertencente ao município de Cuangar.

Ver também 
 Comunas de Angola

Comunas da província do Cuando-Cubango
Vilas de Angola